Arirang – canzone popolare coreana
 Arirang (아리랑) – documentario del 2011 diretto da Kim Ki-duk
 Arirang – smartphone nordcoreano
 Arirang TV – canale televisivo satellitare sudcoreano
 Festival di Arirang – festival della Corea del Nord